В парному розряді жіночого тенісного турніру East West Bank Classic 1991, що проходив у рамках Туру WTA 1991, Лариса Нейланд і Наташа Звєрєва виграли титул, у фіналі перемігши пару Гретхен Магерс і Робін Вайт 6-1, 2-6, 6-2.

Сіяні пари 

 Лариса Нейланд /  Наташа Звєрєва (чемпіонки)
 Аранча Санчес Вікаріо /  Гелена Сукова (чвертьфінал)
 Катріна Адамс /  Зіна Гаррісон (чвертьфінал)
 Елна Рейнах /  Саманта Сміт (півфінал)

 Гретхен Магерс /  Робін Вайт (фінал)
 Патті Фендік /  Лорі Макніл (1-ше коло)
 Еліз Берджін /  Мерседес Пас (1-ше коло)
 Розалін Нідеффер /  Ліз Грегорі (1-ше коло)

Основна сітка

Фінал

Верхня половина

Нижня половина

Посилання 

LA Women's Tennis Championships